4-амінонафталенсульфокислотою називають наступні ізомерні сполуки:
 4-амінонафтален-1-сульфокислота
 4-амінонафтален-2-сульфокислота (або 1-амінонафтален-3-сульфокислота)